Okręty US Navy o nazwie USS "Charles R. Ware":
 Pierwszy "Charles R. Ware" (DE-547) miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowa została przerwana w 1944.
 Drugi "Charles R. Ware" (DD-865) był niszczycielem. W służbie w latach 1945-74.

Charles R. Ware